Mužská čtyřhra Serbia Open 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do deblové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byla chorvatská dvojčata Ivan a Matej Sabanovovi, která ve čtvrtfinále podlehla krajanům Mektićovi s Pavićem.

Vítězem se stal nenasazený, urugaysko-ekvádorský pár Ariel Behar a Gonzalo Escobar, který ve finále za 83 minut zdolal chorvatské turnajové jedničky Nikolu Mektiće s Matem Pavićem. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour získali třetí společnou i individuální trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finále)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (čtvrtfinále)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serbia Open
ATP Tour 2022